«Радиоактивные грёзы» () — американский фантастический фильм 1985 года, снятый режиссёром Альбертом Пьюном. Фильм из себя представляет смесь футуристического боевика, молодёжного панк-триллера и криминального фильма.

Главные роли в этом фильме исполнили Джон Стоквелл, Майкл Дудикофф, Лиза Блаунт, Джордж Кеннеди, Дон Мюррей и другие известные артисты. Премьера фильма состоялась в июле 1985 года в Италии.

Сюжет 
 Таглайн: «A world of guilty pleasures.»

Действие фильма происходит теперь уже в другой от нас реальности, в которой в 1993 году происходит ядерная война (снят фильм в 1985 году). В результате этой ядерной войны на Земле погибает большая часть человечества. Перед началом ядерной войны показывают двух людей — Спэйда Чендлера и Дэша Хэммета. Они прячут своих маленьких детей Филиппа и Марлоу в специальный бункер, в котором есть всё, что нужно человеку для нормальной жизни — вода, еда и вещи, правда несколько старые (1940-х годов) и даже развлечения — в основном детективные романы.

Дальше действие переносится в 2010 год. Прошло уже 17 лет. Филипп и Марлоу повзрослели. Ядерный гриб уже рассеялся, но ядерная зима в самом разгаре, а Земля наполнилась мутантами, наркоманами и каннибалами. В этом хаосе парни становятся детективами, они пытаются найти причины ядерной войны и выходят на след своих предков.

В ролях 
 Майкл Дудикофф — Марлоу Хэммет
 Джон Стоквелл — Филипп Чандлер
 Джордж Кеннеди — Спэйд Чендлер
 Дон Мюррей — Дэш Хэммет
 Лиза Блаунт — Милес Арчер
 Мишель Литтл — Расти Марс
 Норберт Вайссер — Стернвуд
 Кристиан Эндрюс — Брик Бардо
 Демиан Слэйд — Честер
 Поль Келлер Галан — Гарольд

Ссылки 
 
 
 
 «Радиоактивные грёзы» на сайте Домашний кинотеатр
 «Радиоактивные грёзы» на форуме «Le bunker de la derniere creepozoids»

Фантастические фильмы 1985 года
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы Альберта Пьюна
Фильмы о мутантах
Фильмы США 1985 года
Фильмы о третьей мировой войне
Постапокалиптические фильмы